Скоморошки () — село в Оратовском районе Винницкой области Украины.

История 
Являлось селом Таращанского уезда Киевской губернии Российской империи.

В 1860 году здесь был построен сахарный завод.

В 1889 году численность населения составляла 472 человека.

В ходе Великой Отечественной войны в 1941—1944 гг. село было оккупировано немецкими войсками.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации сахарного завода.

По переписи 2001 года население составляло 1435 человек.

27 февраля 2017 года в результате короткого замыкания полностью сгорел сельский магазин.

Адрес местного совета 
22615, Винницкая область, Оратовский р-н, с. Скоморошки, ул. Ленина, 17

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Скоморошки на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Оратовского района